Big Time steht für:
 Big Time (1929), US-amerikanischer Spielfilm von Kenneth Hawks
 Big Time (1988), US-amerikanischer Konzertfilm über Tom Waits von Chris Blum
 Big Time (1989), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jan Egleson
 Big Time (2017), dänischer Langzeitdokumentarfilm des Regisseurs Kaspar Astrup Schröder  
 Big Time (Lied), Lied des britischen Musikers Peter Gabriel
 Big Time, Spitzname des amerikanischen Schwergewichtsboxers Jameel McCline

 Siehe auch
 Big Time Movie, US-amerikanischer Fernsehfilm
 Big Time Rush, US-amerikanische Fernsehserie
 Big Time Rush (Band), amerikanische Band